Spie Oil & Gas Services (Spie OGS) est la filiale internationale de spécialité du groupe européen Spie, opérant dans le domaine des services à l’industrie pétrolière et gazière.

Présentation 

Spie Oil & Gas Services est créé en 2004 à la suite du rassemblement de Enertech, Ipedex et Foraid. La première entité est une filiale de Spie, la seconde est une ancienne filiale commune de l’IFP et de Technip, et la dernière filiale de Suez. 

L’entreprise a ensuite racheté GEMCO International, puis Plexal Group, entreprise australienne d'Ingénierie Pétrolière et Gazière, fin 2012. 

Spie Oil & Gas services est implantée ou opère dans 20 pays répartis sur quatre continents : Europe (France, Belgique), Afrique (Gabon, Nigeria, Angola, Algérie et Congo), Moyen-Orient (Irak, Qatar, Koweït, Émirats arabes unis, Arabie-Saoudite et Yémen) et Asie-Pacifique (Australie, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Bruneï, Bangladesh et Corée du Sud).

Le chiffre d’affaires de Spie Oil & Gas Services est passé de 180 millions € en 2004 à  562 millions € en 2015.

Références

Liens externes 
 

Entreprise parapétrolière ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2004
Spie